Kamar-e Ma‘dan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Kamar-e Ma‘dan (berg i Kerman, lat 31,53, long 56,33), 
 Kūh-e Kamar Ma‘dan (berg, lat 31,36, long 56,27), Kerman, 
 Kūh-e Ma‘danak, berg, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar